Плугерно () — коммуна на северо-западе Франции, находится в регионе Бретань, департамент Финистер, округ Брест, кантон Лесневен. Расположена в 27 км к северу от Бреста. Является единственной французской коммуной, находящейся одновременно на побережье Ла-Манша и Атлантического океана, поскольку относящийся к ней необитаемый остров Вьерж считается границей двух водных объектов.

Население (2019) — 6 640 человек.

История 
Плугерно, как и многие другие населенные пункты департамента Финистер, основан переселенцами с Британских островов. На территории коммуны находятся несколько мегалитов, относящихся к неолиту и бронзовому веку. В галло-римский период в Плугерно вела дорога из Воргиума (современный Каре-Плугер); от этого времени сохранился переход через реку Абер Враш, называемый «мостом дьявола» (Pont Krac’h), ранее бывший частью дороги в поселок Ланилис.

Достопримечательности 
 Церковь Святых Петра и Павла XIX века.
 Церковь Нотр-Дам в Груанеке XIII—XV веков, реконструированная в XX веке.
  высотой 82,5 м — самый высокий маяк Европы, самый высокий «традиционный маяк» в мире. В непосредственной близости расположен «старый маяк» высотой 31 метр, работавший с 1845 по 1902 год. См. также .
 Античный «мост дьявола» через реку Абер Враш.

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 14,8 %
 промышленность — 6,4 %
 строительство — 10,6 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 37,8 %
 государственные и муниципальные службы — 30,3 %

Уровень безработицы (2018) — 10,4 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Финистер — 12,1 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 22 150 (Франция в целом — 21 730, департамент Финистер — 21 970).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Плугерно с 2014 года занимает Янник Робен (Yannick Robin). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им левый список победил в 1-м туре, получив 61,76 % голосов.

Города-побратимы 
  Эдинген-Неккархаузен, Германия
  Сент-Джерманс, Англия
  Тайдфорд, Англия

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея 

Коммуны департамента Финистер